Afrikaanse bonte kwikstaart
 Indische bonte kwikstaart